¡Ahora caigo! (tradução: Agora eu Caio!) é a adaptação espanhola do exitoso game-show israelense "Lauf al Hamilion" do Channel 10. 

Sua estréia foi no dia 6 de julho de 2011, pelo Antena 3, apresentado pelo popular apresentador Arturo Valls, às 22h. Devido ao êxito do programa, no dia 22 de agosto de 2011, foi lançada uma versão diária do programa, mas mantendo o das 22h. Em 28 de setembro de 2011 fechou sua primeira temporada com mais de 2 milhões de telespectadores e share de 14%. Em 7 de dezembro de 2011 voltou com um especial para cobrir o lugar que deixou o programa "Tu cara me suena". Em 2012 começou sua segunda temporada, desta vez exibido diariamente, às 18h. Atualmente está em sua terceira temporada, garantindo ainda ótimos índices de audiência para o Antena 3.

Como é o jogo? 
Um participante (o central) deve derrotar outros dez participantes (os oponentes) para ganhar 100.000€ (200.000€ no jogo de 22h). Cada um dos oponentes se posiciona em um dos alçapões circulares do palco, ao redor de um alçapão central onde fica o jogador central. Cada oponente possui um parquímetro na sua frente, que oculta um valor que pode ser 1€, 500€, 1.000€, 2.000€ ou 5.000€ (no jogo de 22h: 1€, 1.000€, 3.000€, 6.000€ e 12.000€).

O central escolhe um dos oponentes para tentar derrubá-lo. Alternadamente, são feitas perguntas de conhecimentos gerais para o central e para o oponente. Abaixo de cada pergunta, aparecem espaços indicando as letras das respostas, sendo alguns em branco. Os participantes tem 30 segundos para acertar a resposta.

Se o participante não conseguir responder a pergunta, o alçapão se abre e o participante é eliminado, caindo ao vácuo. O parquímetro do oponente se abre e o central acumula o valor presente nela.

Ajudas 
O central possui três ajudas: os "Comodínes". Ou seja, ele pode passar a questão para o participante que está competindo com ele. Sendo que, se o líder conseguir chegar na 7ª rodada ele ganha mais um.

Fim do jogo 
Dá-se quando ocorre uma das três opções a seguir:
 O jogador central é derrubado: O jogador central não possui ajudas e não consegue acertar a pergunta no prazo de 30 segundos. No caso o participante que o derrubou ganha o valor que está em seu parquímetro;
 O jogador central abandona o jogo: O jogador central para e ganha o valor que acumulou até então;
 O jogador central derruba os 10 oponentes: O jogador central derruba os 10 oponentes e ganha o prêmio máximo do programa: 100.000€.

Vencedores

Curiosidades 
 Num especial com famosos da Antena 3 no lugar dos oponentes, o alçapão onde estava a atriz e modelo Remedios Cervantes se abriu por engano em um momento em que ela não jogava.

 No ano de 2012, a Rede Bandeirantes produziu a versão brasileira do game, chamada Quem Fica em Pé?, apresentada por José Luiz Datena.

 No final de todos os programas, é exibido o replay de todos os participantes que caíram, junto com o depoimento dos mesmos sobre a experiência de cair pelo alçapão.

 Algumas vezes, por erro de filmagem, há como ver o que há debaixo do alçapão para amortecer a queda, coisa que é mantida em segredo para dar mais tensão ao programa.

Ligações externas 

Game shows da Espanha
Programas de televisão da Espanha que estrearam em 2011
Programas da Antena 3
Programas de televisão em língua espanhola